HMS Lotus — название двух кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Lotus (K93) — корвет типа «Флауэр». Спущен на воду в 1942 году. Передан силам флоту Свободной Франции, переименован в Commandante d’Estienne d’Orves. Продан на слом в 1947 году, разобран в 1951 году.
 HMS Lotus (K130) — корвет типа «Флауэр». Спущен на воду в 1942 году как HMS Phlox. Переименован после того, как предыдущий HMS Lotus был передан французам. Продан в 1947 году.